Allonnes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Allonnes, Eure-et-Loir, kommun, 
 Allonnes, Sarthe, kommun, 
 Allonnes, Maine-et-Loire, kommun,